Cryptocercus clevelandi — вид насекомых из семейства реликтовых тараканов (Cryptocercidae). Видовое название дано в честь гарвардского зоолога Лемуэля Роско Кливленда (1892—1969).

Описание 
Внешне весьма схожи с Cryptocercus punctulatus. Бескрылые тараканы. Окрашены в тёмно-рыжевато-коричневый цвет. Длина измеренных самцов составляла 31,5 мм, самок — 32,1 мм.

Представителей вида находили в лесах, на гниющей древесине.

Распространение 
Эндемики западной части США, найдены на территории от штата Вашингтон до штата Калифорния. При этом ареал может быть более ограниченным, чем представляется.

Примечания

Литература 
 

Таракановые
Насекомые Северной Америки
Эндемики США
Животные, описанные в 1997 году